Isola Sant’Andrea kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Isola di Sant'Andrea, ö, Friuli-Venezia Giulia, 
 Isola Sant'Andrea (ö i Italien), Apulien,

Kroatien 

 Otočić Sveti Andrija (ö i Kroatien, Istrien, lat 45,06, long 13,62), 
 Otočić Sveti Andrija (ö i Kroatien, Istrien, lat 44,88, long 13,83), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar